Джон Гарольд Белсон (урожд. Гарри Бельчинский; , , 23 февраля 1906, Гельсингфорс — 13 марта 1947, Торонто) — канадский шахматист. Двукратный чемпион Канады (1934 и 1946 гг.). Бронзовый призер чемпионата Канады 1945 г.

Родился на территории Российской Империи. После переезда в Канаду в 1926 г. по протекции Дж. Истмена стал членом Шахматного клуба Торонто. 7 раз выигрывал чемпионат Торонто.

Неоднократно принимал участие в открытых чемпионатах США.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Белсона в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Белсона на сайте 365Chess
Шахматисты Канады
Шахматисты XX века
Родившиеся в Хельсинки
Умершие в Торонто